IV Puchar Miast Targowych 1961/1962
(ang. Inter-Cities Fairs Cup)

1/16 finału

1/8 finału

1/4 finału

1/2 finału

Finał

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 PMT 1961/62 (Gwidon S. Naskrent)
 PMT 1961/62 (Haslund)
 
 
 RSSSF

Puchar Miast Targowych
1961 w piłce nożnej
1962 w piłce nożnej